Dubays (I) ibn Alí, emir mazyàdida d'al-Hilla 1017-1082
 Dubays (II) ibn Sàdaqa, emir mazyàdida d'al-Hilla 1108-1135